Miejscowości w Polsce:
 Wzdół Rządowy
 Wzdół-Kolonia
 Wzdół-Parcele